HMS „Thistle” – nazwa noszona przez sześć okrętów brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca oset (będący symbolem narodowym Szkocji):
  – 10-działowy szkuner zwodowany w 1808, rozbity w 1811.
  – 12-działowy bryg zwodowany w 1812, rozebrany w 1823.
  – kanonierka typu Dapper zwodowana w 1855, rozebrana w 1863.
  – kanonierka zwodowana w 1868, sprzedana w 1888.
  – kanonierka zwodowana w 1899, sprzedana w 1926.
  – okręt podwodny typu T zwodowany w 1938, zatopiony przez niemiecki okręt podwodny w 1940.

Przypisy 

Thistle